

Geografia
 Bader Goula – comune rurale del Niger nel dipartimento di Dakoro, regione di Maradi
 Ghiacciaio Bader (in inglese Bader Glacier) – piccolo ghiacciaio situato sulla costa di Fallières, nella Terra di Graham, in Antartide

Persone
 Anna Bader (1983) – modella e tuffatrice tedesca
 Catherine Bader-Bille (1965) – ex atleta paralimpica tedesca
 Diedrich Bader (1966) – attore e produttore cinematografico statunitense
 Douglas Bader (1910-1982) – aviatore britannico
 Ghaleb Moussa Abdalla Bader (1951) – arcivescovo cattolico giordano
 Márton Báder (1980) – ex cestista ungherese
 Matthias Bader (1997) – calciatore tedesco, di ruolo difensore
 Monika Bader (1959) – ex sciatrice alpina tedesca
 Pascal Bader (1982) – calciatore svizzero, di ruolo difensore
 Paul Bader (1883-1971) – generale tedesco
 Pepi Bader (1941-2021) – ex bobbista tedesco
 René Bader (1922-1995) – calciatore svizzero, di ruolo attaccante
 Ruth Bader Ginsburg (1933-2020) – magistrata statunitense, giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti 
 Ryan Bader (1983) – lottatore di arti marziali miste statunitense
 Travis Bader (1991) – cestista statunitense
 Tricia Bader, coniugata Binford (1973) – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense

Altro
 Bader il pilota (Reach for the Sky) – film del 1956 diretto da Lewis Gilbert